guanozyno-5′-trifosforan – związek chemiczny
 GTP (informatyka) – Go Text Protocol
 Good Trading Practice
 GPRS Tunneling Protocol